Ravenstein steht für folgende geographischen Objekte:

 Burg Ravenstein, eine Ruine in Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Ravenstein, Burgrest auf der Gemarkung Böhmenkirch, Kreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Burgruine Ravenstein in Südtirol
 Herrschaft Ravenstein, historisches Territorium in den heutigen Niederlanden
 Ravenstein (Hennef), Ortsteil von Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ravenstein, Stadt in Baden-Württemberg
 Ravenstein, ist der deutsche Name für Wapnica (Suchań), einen Ortsteil der Stadt- und Landgemeinde Suchań (Zachan) im Powiat Stargardzki (Landkreis Stargard) in Westpommern, Polen
 Ravenstein, Ort in den Niederlanden, siehe Oss (Niederlande) #Ravenstein
 Ravenstein, Wohnplatz der Gemeinde Hoppegarten

Ravenstein steht für:
 Ravensteins Geographische Verlagsanstalt, eine ehemalige deutsche Verlagsanstalt für kartographische Produkte und Druckerei (1830 bis 2007)

Ravenstein ist Familienname folgender Personen:
 Ernst Ravenstein (1834–1913), deutscher Geograph und Kartograph
 Friedrich von Ravenstein (1827–1894), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Friedrich August Ravenstein (1809–1881), deutscher Kartograph und Verlagsgründer
 Hans Ravenstein (1866–1936), deutscher Kartograph und Unternehmer
 Helga Ravenstein (1919–1995), deutsche Mode-Designerin, Unternehmerin und Stiftungsgründerin
 Johann von Ravenstein (1889–1962), deutscher Generalleutnant
 Ludwig Ravenstein (1838–1915), deutscher Kartograph und Unternehmer
 Marianne Ravenstein (* 1957), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Paul von Ravenstein (1854–1938), deutscher Maler
 Simon Ravenstein (1844–1932), deutscher Kartograph und Architekt

Siehe auch:
 Bejstrup Ravnsten
 Burgrest Ravenstein
 Rabenstein
 Rafenstein
 Ravensteyn
 Ravesteyn